Зоркин:
 Зоркин, Никита Владимирович (род. 2000) — российский хоккеист.
 Зоркин, Тимофей Васильевич (1904—1965) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

 Зоркина, Зоя Васильевна (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.